Jean Baptiste Joseph Fourier – matematyk, twórca analizy fourierowskiej
 Charles Fourier – socjalista utopijny